Гурлянд, Илья Яковлевич (1868—1921) — государственный деятель, юрист, историк, писатель.
Гурлянд, Иона Ильич (Хаим-Иона) (1843—1890) — раввин, гебраист, публицист.
Гурлянд, Яков Ионович (1881—?) — публицист, востоковед, юрист, археолог.